Casa Cavigioli – edificio storico di Milano 
 Emidio Cavigioli – calciatore italiano